Битва при Тите — сражение в период французской колонизации южных территорий современного Алжира. Битва произошла 7 мая 1902 года у оазиса Тит, примерно в 50 км северо-западнее современного города Таманрассет, между отрядом французской колониальной армии, практически полностью состоявшим из союзных туарегских племён, и сопротивлявшимися французской колонизации туарегами из региона Ахаггар. Планировал операцию французский генерал Лаперри.

Краткое описание 
С французской стороны битвой командовал лейтенант Коттен (1870—1914), бывший единственным французом в отряде. Сам отряд состоял из девяноста верблюжьих всадников-туарегов из подчинившихся Франции племён (перед битвой всем вождям было дано указание дать хотя бы сколько-то человек для неё). Отправной точкой движения отряда на юг стал город Ин-Салах в центре Алжира. На вооружении отряда находилось первоначально сто тридцать ружей, но по прибытии в Уарглу ими было взято ещё сорок ружей. Численность противостоявших отряду туарегов из «конфедерации» Кель-Ахаггар неизвестна.

7 мая 1902 года отряд Коттена атаковал позиции туарегов у Тита и нанёс им решительное поражение. Была предоставлена следующая информация о потерях: Коттен потерял трёх человек убитыми и «около десятка» ранеными, туареги — девяносто три убитыми и «множество» ранеными. Руководитель ахаггарского сопротивления, аменокаль (туарегский титул вождя) Мохаммед Аг Бесса, командовавший войском туарегов, погиб в этой битве. Более детального описания сражения история не сохранила.

Последствия 
После поражения туарегов клана Ахитарель аг регион Ахаггар стал фактически открытым для начала активной французской колонизации, в том числе и потому, что другой видный аменокаль, Мусса Аг Амастан, отказался от поддержки Аг Бессы в битве при Тите и впоследствии формально подчинился французам.

Литература 
 Raoul et Jean Brunon, Le raid du lieutenant Cottenest au Hoggar (Combat de Tit, 7 mai 1902), Marseille, collection R. et J. Brunon sd. 95 p.
 Augustin Bernard et N. Lacroix, La pénétration saharienne (18301906), Alger, Imprimerie algérienne. 1906, 195 p
 Commandant G. Cauvet, Le raid du lieutenant Cottenest au Hoggar, Marseille, collection Raoul et Jean Brunon, 1945, 146 p.
 Les Touaregs de l’Ahaggar, Sahara algérien: parenté et résidence, Paul Pandolfi

Сражения по алфавиту
Военная история Алжира
Сражения в Алжире
Туареги
Сражения Франции
Сражения 1902 года